Каппамор (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Лимерик (провинция Манстер) на дороге  у гор Слив Фелим.

Демография 
Население — 669 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 684 человека.

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Лимерик